Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Габріела Дабровскі і Алла Кудрявцева.
Крістіна Младенович і Галина Воскобоєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Софія Арвідссон і Юханна Ларссон з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships, парний розряд
2013